Patronyme et toponyme anglais, porté notamment par :
Jessica Learmonth (1988-), triathlète anglaise,
Thomas Learmonth d'Erceldoune, dit Thomas le Rhymer, devin et poète écossais du .

Toponyme 
Base aérienne de Learmonth, proche de la ville d'Exmouth (Australie).